Dunlay ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dunlay (Kansas)
 Dunlay (Texas)